Вижаиха — топоним:

 Вижаиха — река в России, приток Вишеры, протекает в Пермском крае.
 Вижаиха — река в России, приток Колвы, протекает в Пермском крае.
 Вижаиха — посёлок в Чердынском районе Пермского края России.
 Вижаиха — посёлок, ставший в 1942 г. городом Красновишерск в Пермском крае.

См. также 
 Вижа
 Вижай
 Вижайка